Die Chinese Taipei Open 2017 im Badminton fanden vom 27. Juni bis zum 2. Juli 2017 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (Champion)
 Wang Tzu-wei (Finale)
 Hsu Jen-hao (3. Runde)
 Sourabh Varma (1. Runde)
 Iskandar Zulkarnain Zainuddin (2. Runde)
 Jeon Hyeok-jin (Halbfinale)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Khosit Phetpradab (Viertelfinale)
 Lin Yu-hsien (Viertelfinale)
 Hsueh Hsuan-yi (3. Runde)
 Daren Liew (Viertelfinale)
 Vladimir Malkov (2. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
 Harsheel Dani (2. Runde)
 Abhishek Yelegar (2. Runde)
 Siril Verma (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
 Hsu Ya-ching (2. Runde)
 Goh Jin Wei (Finale)
 Chiang Mei-hui (1. Runde)
 Lee Chia-hsin (2. Runde)
 Lee Ying Ying (1. Runde)
 Chen Szu-yu (1. Runde)
 Yeo Jia Min (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (Finale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champion)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Halbfinale)
 Chung Eui-seok / Kim Duk-young (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Trawut Potieng / Nanthakarn Yordphaisong (1. Runde)
 Nur Mohd Azriyn Ayub / Jagdish Singh (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (zurückgezogen)
 Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (1. Runde)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (Viertelfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Finale)
 Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (1. Runde)
 Lin Chia-yu / Wu Ti-jung (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Taipeh
Badminton 2017